Lamalonga puede referirse a:

en España 
Lamalonga (La Vega), lugar y parroquia del concello de La Vega.
Lamalonga (Cualedro), lugar de la parroquia de Vilela, concello de Cualedro.
Lamalonga (Saviñao), lugar de la parroquia de Fión, concello de Saviñao.
A Lamalonga (Laracha), lugar de la parroquia de Coiro, concello de Laracha.

en Portugal 
Lamalonga (Macedo de Cavaleiros), freguesia del municipio de Macedo de Cavaleiros.